Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Japan Women’s Open Tennis 2014 in Osaka des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 6. Oktober 2014 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Osaka